Verlioz steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Vallières-sur-Fier im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Cernex im Département Haute-Savoie, Frankreich